

Biografia 
Nacque a Bologna il 10 marzo 1575, figlio del senatore Cesare Facchinetti e Giovanna Sampieri.

Papa Innocenzo IX, il suo prozio, lo elevò al rango di cardinale nel concistoro del 18 dicembre 1591 e fino alla nomina del cardinale Giovanni Battista Deti, effettuata da Clemente VIII, è stato il porporato italiano più giovane. 

Morì il 18 maggio 1606, all'età di 31 anni e fu sepolto nella chiesa di Santa Maria Scala Coeli in Roma.

Ascendenza

Collegamenti esterni 
 
 

Facchinetti (famiglia)
Cardinali nominati da Innocenzo IX